Biografies:
 Salif Keïta (músic) (n. 1949)
 Salif Keïta (futbolista malià) (n. 1946)
 Salif Keïta (futbolista senegalès) (n. 1975)
 Salif Keita (futbolista centreafricà) (n. 1990)